Muiterij van Aranjuez, een een muiterij in 1808.
 Spaanse Revolutie van 1868
 Spaanse Revolutie van 1936